Первый жилой дом Ленсовета  — жилой дом эпохи конструктивизма в Санкт-Петербурге, находящийся по адресу: набережная реки Карповки, дом 13.

История 
Построен в 1931—1934 годах по проекту архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина (сына) для партийной номенклатурной элиты города.

Здание состоит из трёх основных объёмов: 6-этажного центрального, вогнутого, и двух 5-этажных боковых. Здание дома приподнято на облицованную камнем террасу, что защищает его от наводнений. На уровне 2-го этажа проходит открытая галерея на лёгких круглых столбах.
Главный фасад, криволинейной формы, обращён к реке Карповке. Такая форма была подсказана очертаниями реки.
 
При разработке плана дома архитекторы стремились создать комфортабельные квартиры. Они имели от трёх до шести комнат, с ванными и встроенной мебелью. Некоторые квартиры располагались на двух уровнях. На чердаках предполагались солярии. На втором этаже размещались детские учреждения. Лестницы во дворе поднимались с земли прямо на второй этаж. Помимо 76 квартир и детского сада в доме также предусматривались: механическая прачечная, парикмахерская, магазин, солярий, комнаты для обслуживающего персонала.

Дом отличался высоким качеством отделки и благоустройства. Перед домом были устроены террасы с лестницами. На террасе перед фасадом построены каменные скамейки, стена террасы украшена рельефами: на одном из них — колосья ржи, на другом — гусеницы танка. На террасе установлена каменная ваза, с рельефами на тему спорта. Во дворе расположена чаша фонтана. Двор ограждён каменным забором с орнаментом из цветов и колосьев.

Знаменитые жильцы
В 1937—1948 годах в доме жил народный артист СССР Ю.М. Юрьев.

В 50-е годы в этом доме родилась и выросла известная писательница Татьяна Толстая, в квартире, которую строили для революционера Сергея Кирова.

Современность
В 2001 году в доме Ленсовета проводились съёмки нескольких эпизодов фильма «Сёстры» (2001), ставшего единственной режиссёрской работой Сергея Бодрова-младшего.

На сегодняшний день зданию требуется капремонт. В 2016 году Фондом капремонта было произведено обследование. Выявлено, что конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Позже выяснилось, что ремонта требует и каменная ограда с металлическими воротами.

См. также 

 Карповка (рукав Невы)
 Авангард в архитектуре Ленинграда

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Здания и сооружения Петроградского района
Архитектура ленинградского авангарда
Здания и сооружения, построенные в 1934 году в Санкт-Петербурге
Дома-коммуны Санкт-Петербурга